Буасо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Орлеана, 21 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Буасо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буасо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер